Sima Yan bezeichnet folgende Personen:

* Sīmǎ Yán (236–290), siehe Jin Wudi
 Sīmǎ Yǎn, siehe Prinz Ai von Dai
 Sīmǎ Yàn (283–313), siehe Sima Yan (Prinz Xiao von Wu)
 Sīmǎ Yǎn (321–342), siehe Jin Chengdi